Трефюме́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Ланвалле. Округ коммуны — Динан.

Код INSEE коммуны — 22352.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 330 км к западу от Парижа, в 36 км северо-западнее Ренна, в 60 км к востоку от Сен-Бриё.

По территории коммуны протекает река Ранс.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 275 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 157 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 119 были экономически активными, 38 — неактивными (показатель активности — 75,8 %, в 1999 году было 69,8 %). Из 119 активных работали 109 человек (55 мужчин и 54 женщины), безработных было 10 (4 мужчины и 6 женщин). Среди 38 неактивных 14 человек были учениками или студентами, 17 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Агнессы (XI век). Исторический памятник с 1964 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор